En anglais After signifie « après » et life la « vie », mais After Life se traduit plutôt par Vie après la mort.


After Life et ses dérivés peut désigner :

Jeu vidéo 
 Afterlife, un jeu vidéo édité par LucasArts en 1996 sur Microsoft Windows et Mac OS ;

Série télé 
 Afterlife, une série télévisée britannique diffusée en 2005 ;
 After Life, une série télévisée britannique par et avec Ricky Gervais diffusée en 2019 ;

Musique 
 Afterlife, le nom de scène de Steve Miller, musicien, producteur et remixeur de chill-out anglais ;
 Afterlife, une chanson d'Avenged Sevenfold présente sur l'album éponyme Avenged Sevenfold ;

Cinéma 
 After.Life, un film d' sorti en 2010, avec Christina Ricci et Liam Neeson ;
 After Life, une comédie dramatique japonaise, réalisée par Hirokazu Kore-eda en 1998 ;
 AfterLife, un film écrit par Andréa Gibbs en 2003 avec Lindsay Duncan, Kevin McKidd, Paula Sage.



Homonymie de titre